Александр Николаевич Орешников (25 мая 1973, Минск, СССР) — белорусский футболист, полузащитник. В 1996 году сыграл две встречи за сборную Белоруссии по футболу.

Биография 
Первым клубом Орешникова стала армейская команда «Трактор» из Бобруйска. Вместе с ним в тот год в команду попали Александр Кульчий и Андрей Свирков. Трактор, выступавший во Второй лиге первенства БССР, выиграл Чемпионат Вооруженных Сил. Следующий сезон из-за распада Советского Союза «Трактор» начал в Высшей лиге Белоруссии. С 1993 команда стала называться «Фандок», Орешников играл за неё до 1994 года. В сезоне 1994/1995 на полгода перешёл в МПКЦ (Мозырь). В 1995 перешёл в самарские «Крылья Советов». В свой первый сезон в российской Высшей лиге сыграл всего три матча.
26 сентября 1998 в матче с ярославским Шинником был тяжело травмирован Андреем Гальяновым. Был прооперирован, долго восстанавливался. На кипрском сборе зимой получил повторную травму, после которой восстанавливался до осени 1999 года. В межсезонье попал в нижегородский «Локомотив». С 2001 играл в российском Первом дивизионе за «Нефтехимик», «Уралан», «Металлург-Кузбасс». Закончил игровую карьеру в самарском клубе «Юнит».

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0.

Примечания

Ссылки 
 Александр ОРЕШНИКОВ: 'Иногда мы играли в водное поло:' 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Бобруйск»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Юнит»